Ioacaz – re di Israele
Ioacaz – re di Giuda